Der Amílcar-Cabral-Cup 1982 () war die vierte Austragung der nach Amílcar Cabral benannten Westafrikameisterschaft (heutige Zone A). Sie fand zwischen dem 11. und 19. Februar 1982 in Praia, der Hauptstadt Kap Verdes, statt. Sieger wurde die titelverteidigende Nationalmannschaft Guineas.

Gruppenphase

Gruppe A 

| valign="top" |

|}

Gruppe B 

| valign="top" |

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Julio Bovi Diogo: Taça Amilcar Cabral. In: rsssf.com (2. November 2018, englisch).

Fußball-Westafrikameisterschaft
Fußballveranstaltung 1982
Fußball (Kap Verde)
Sport (Praia)
Sportveranstaltung in Kap Verde